Dieser Artikel behandelt die Norwegische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland und der Qualifikation dazu. Norwegen nimmt zum neunten Mal an der Endrunde teil und gehört damit zusammen mit Deutschland und Schweden zu den drei europäischen Mannschaften, die sich immer qualifizieren konnten. Die Mannschaft schied zuletzt 2019 im Viertelfinale aus.

Qualifikation 
Gegner in der Qualifikation waren Belgien, Polen, Albanien sowie erstmals das Kosovo und Armenien. Der Gruppensieger qualifizierte sich direkt, der Gruppenzweite ist für die Play-off-Spiele qualifiziert.

Die Norwegerinnen begannen die Qualifikation im September 2021 mit Siegen gegen Armenien (10:0) und im Kosovo (3:0), kamen dann im ersten Oktober-Spiel nur zu einem torlosen Remis in Polen, konnten dann aber gegen den stärksten Konkurrenten Belgien daheim mit 4:0 gewinnen. Das Länderspieljahr wurde im November mit hohen Siegen in Albanien (7:0) und Armenien (10:0) abgeschlossen, wobei sich das Spiel gegen Armenien über zwei Tage erstreckte, da es wegen dichten Nebels in der 70 Minute abgebrochen wurde und am 1. Dezember fortgesetzt wurde. Im April 2022 wurde die Qualifikation mit Heimsiegen gegen das Kosovo (5:1) und Polen (2:1) fortgesetzt. Bei der wegen der COVID-19-Pandemie dazwischen geschobenen EM 2022 schieden die Norwegerinnen nach der Vorrunde aus, bei der sie gegen den späteren Sieger England mit 0:8 ihre höchste Niederlage kassiert hatten. Der Vertrag mit Nationaltrainer Martin Sjögren wurde daraufhin aufgelöst und die Rekordnationalspielerin Hege Riise neue Nationaltrainerin. Im ersten Spiel unter ihrer Leitung trafen die Norwegerinnen auf Belgien und gewannen in Löwen durch das erste Länderspieltor von Tuva Hansen mit 1:0, wodurch sie sich vorzeitig für die WM-Endrunde qualifizierten. Im letzten Spiel gegen Albanien folgte noch ein 5:0.

Insgesamt wurden in den zehn Spielen 33 Spielerinnen eingesetzt, von denen 14 in mindestens der Hälfte der Spiele eingesetzt wurden. Alle zehn Spiele machten nur Ingrid Syrstad Engen, Frida Leonhardsen Maanum und Elisabeth Terland mit. Je einmal fehlten Guro Bergsvand, die im ersten Spiel ihr Debüt gab, Julie Blakstad, Guro Reiten und Tuva Hansen. Neben Bergsvand kamen auch Emilie Bragstad (ebenfalls im ersten Spiel), Vilde Hasund (beim 7:0 gegen Albanien), Celin Bizet Ildhusøy und Torhüterin Rugile Maria Rulyte (beide beim 10:0 gegen Armenien), Torhüterin Guro Pettersen (beim 5:1 gegen das Kosovo), Emilie Marie Joramo (im ersten Spiel unter Hege Riise) sowie Mathilde Hauge Harviken, Sara Iren Lindbak Hørte und Marit Bratberg Lund (im letzten Spiel) zu ihrem Debüt. Die langjährige Kapitänin Maren Mjelde konnte verletzungsbedingt erst im April 2022 wieder eingesetzt werden. In den ersten acht Spielen wurde sie sechsmal von Caroline Graham Hansen und zweimal von Ingrid Syrstad Engen vertreten. 

Beste Torschützin war mit sechs Toren Lisa-Marie Karlseng Utland, die aber nur in den ersten sechs Spielen zum Einsatz kam und im Dezember 2021 ihre Karriere beendete. Je fünf Tore erzielten Caroline Graham Hansen (in sechs Spielen) und Elisabeth Terland. Insgesamt erzielten 18 Spielerinnen 44 Qualifikationstore für Norwegen; hinzu kamen drei Eigentore. Ihre ersten Länderspieltore gelangen in der Qualifikation Julie Blakstad, Guro Bergsvand und Elisabeth Terland im ersten Spiel, Celin Bizet Ildhusøy und Anja Sønstevold beim 10:0 gegen Armenien, Tuva Hansen im vorletzten Spiel sowie Sophie Roman Haug (3) und Sara Iren Lindbak Hørte im letzten Spiel. Ada Hegerberg, die im Sommer 2017 ihre Nationalmannschaftskarriere zunächst nach 66 Länderspielen mit 38 Toren aufgrund von Differenzen mit dem norwegischen Fußballverband über die Wertschätzung und Bezahlung des Frauenfußballs beendet hatte, gab im April 2022 beim 5:1-Sieg im Qualifikationsspiel gegen den Kosovo ihr Comeback und erzielte drei Tore.

Abschlusstabelle

Spiele

Vorbereitung 
Die Vorbereitung auf die Endrunde begann für die Norwegerinnen mit einem Spiel in Oslo gegen Südamerikameister Brasilien, das mit 1:4 verloren wurde, gefolgt von einem 2:0-Sieg in den Niederlanden gegen Ex-Europameister Niederlande. Im November fanden Spiele gegen Frankreich (1:2) und Europameister England (1:1) statt. Im Februar 2023 nahm die Mannschaft am Tournoi de France teil, wo sie wieder auf Gastgeber Frankreich sowie Dänemark und erstmals Uruguay trafen. Nach einem 1:0 gegen Uruguay, folgte eine 0:2-Niederlage gegen Dänemark und ein torloses Remis gegen Frankreich. Im April spielen sie in Ibiza gegen Spanien und in Göteborg gegen Schweden.

Endrunde

Auslosung 
Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung waren die Norwegerinnen Topf 2 zugeordnet. Sie konnten somit in eine Gruppe mit einem der Gastgeber Australien oder Neuseeland, aber auch Titelverteidiger USA, Deutschland oder Europameister England gelost werden. Letztlich wurden sie in die Gruppe A mit Co-Gastgeber Neuseeland, gegen den das Eröffnungsspiel bestritten wird, der Schweiz und WM-Neuling Philippinen gelost, die in Neuseeland spielt. Von den vier Mannschaften ist Norwegen die in der FIFA-Weltrangliste am höchsten platzierte Mannschaft. Als Gruppensieger oder -zweiter würden sie auch die K.-o.-Spiele bis zum Finale in Neuseeland bestreiten, zunächst das Achtelfinale gegen den Zweiten bzw. Sieger der Gruppe C mit Spanien und Ex-Weltmeister Japan in Auckland bzw. Wellington am 5. August. Erst zum Finale ging es dann nach Australien.

Gruppenspiele 

|}

Einzelnachweise 

Norwegen
2023